Stockach heißen folgende geographischen Objekte:
 Stockach, eine Stadt im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Gemeindeteile in Deutschland:
 Stockach (Gomaringen), ein Ortsteil von Gomaringen im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Stockach (Isny), ein Weiler der Stadt Isny im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Stockach (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Stockach (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stockach (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Stockach (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Stockach (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stockach (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stockach (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Stockach (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Stockach (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern
 Stockach (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Stockach (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Stockach (Pfaffenhofen an der Glonn), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenhofen an der Glonn, Landkreis Dachau, Bayern
 Stockach (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stockach (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Stockach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stockach (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Gemeindeteile in Österreich:
 Stockach (Gemeinde Perwang), Ortschaft der Gemeinde Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Stockach (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Stockach (Gemeinde Sankt Gilgen), Ort bei Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Stockach (Gemeinde Söll), Weiler bei Söll, Bezirk Kufstein, Tirol
 Stockach (Gemeinde Bach), Dorf und Ortschaft in der Gemeinde Bach, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch:
 Stöckach